Костел святого Антонія — культова споруда, римсько-католицький храм у селі Верхняківцях Борщівської громади Чортківського району Тернопільської области України.

Історія 
Римсько-католицька спільнота села Верхняківці належала до парафії Пресвятої Трійці у Борщеві.

У 1900—1901 роках у Верхняківцях було споруджено невеличкий філіальний мурований костел, який освятили 1901 року. До Другої світової війни чисельність вехняківських католиків латинського обряду досягла 4 сотень, а після неї храм, як і переважна більшість інших святинь, був нечинним.

У 2009 році костел відремонтували.

Костел обслуговують отці-михайлити (згромадження св. Архангела Михаїла) з парафії Пресвятої Трійці у Борщові (як і раніше).

Джерела 
 Верхняківці. Костел cв. Антонія  // Костели і каплиці України.

Культові споруди, побудовані 1901
засновані в Україні 1901